Крижанівська Інна Іларіонівна (1913—2004) — український терапевт.
 Крижанівська Людмила Дмитрівна (1908—1998) — українська радянська співачка (ліричне сопрано), заслужена артистка УРСР (1946).
 Крижанівська Ольга Іванівна ( 1957) — український філолог.
 Крижанівська Тамара Луківна (1926—1994) — українська майстри­­ня художнього фарфору.
 Крижанівська Тетяна Іванівна ( 1961) — українська письменниця, поетеса.

 Крижанівська-Галицька Ганна Миколаївна (1876—1947) — українська театральна актриса.

Українські прізвища